Картам, или Кардзам (), — царь Иберии, правивший примерно в 85—100 годах и принадлежавший династии Фарнавазидов.

Поддерживал тесные политические связи с Римской империей, за что получил от Флавиев почётное гражданство Рима и стал носить имя Флавиуса Дадеса. По поздним грузинским летописям был современником императора Домициана (81—96). Его также упоминает армянский историк Мовсес Хоренаци, утверждая, что Картам пленил и заточил в темницу армянского царевича Зареха.

Литература 
 საქართველოს მეფეები (Цари Грузии), მ. ლორთქიფანიძის და რ. მეტრეველის რედაქციით, თბ., 2000.

Фарнавазиды
Цари Иберии
Правители Азии I века
Правители Европы I века